Чемпионаты мира по волейболу — соревнования сильнейших национальных волейбольных мужских и женских сборных. Решение об организации чемпионатов мира было принято ФИВБ в 1948 году. Соревнования проводятся для мужских команд с 1949, для женских — с 1952 года. Система соревнований неоднократно менялась. На первых чемпионатах мира к соревнованиям допускались все заявившиеся команды. До 1982 года число участвовавших сборных было ограничено 24 командами. С 1986 по 1998 к финальной стадии допускались 16 команд. С 2002 года число участников вновь увеличено до 24 сборных.

Чемпионаты мира 1949 и 1952 годов проводились на открытых площадках, остальные — в залах.

 Чемпионат мира по волейболу среди мужчин
 Чемпионат мира по волейболу среди женщин.

Чемпионаты мира по волейболу